Hadramaut může být:
 Hadramaut – historické území v jižní části Arabského poloostrova
 Hadramaut (guvernorát) – guvernorát v Jemenu
 Hadramaut (řeka), vádí Hadramaut – řeka a vádí v Jemenu
 Hadramaut (pohoří) – soustava pohoří a plošin v Jemenu